Charly může být:

 Charly (Cher) – francouzská obec v departementu Cher
 Charly (Rhône) – francouzská obec v departementu Rhône
 Charly-Oradour – francouzská obec v departementu Moselle
 Charly-sur-Marne – francouzská obec v departementu Aisne
 Charly (film) – americký film z roku 1968
 Charly (píseň) – píseň skupiny The Prodigy

Rozcestníky - místopisné jméno